En mathématiques,  est une formule employée dans les harmoniques sphériques.
 Ylm désigne une langue : le Yi de Limi (voir Yi (langue)#Autres langues lolo, dites yi).
 YLM est le code AITA de l'aéroport canadien de Clinton Creek.